Vrede van Kamerijk (Frans: Cambrai) verwijst naar twee verschillende gebeurtenissen:

Vrede van Kamerijk (1508), waarbij hertog Karel van Gelre accepteerde zijn "Gelderse Oorlogen" tegen de Bourgondiërs in de Nederlanden te staken.
Damesvrede van Kamerijk van 1529. Dit was een gevolg van de Vrede van Madrid (1526) tussen de Franse koning Frans I en Karel V. De Franse leenheerschappij over onder andere de graafschappen Artesië en Vlaanderen werd opgeheven.